Leonid Gajdaj (russisk: Леонид Иович Гайдай) (født den 30. januar 1923 i Svobodnyj i det Sovjetunionen, død den 19. november 1993 i Moskva i Rusland) var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.

Filmografi 
 Dolgij put (Долгий путь, 1956)
 Zjenikh s togo sveta (Жених с того света, 1958)
 Diamantarmen (Бриллиантовая рука, 1968)
 Ivan Vasilyevitj ændrer sit erhverv (Иван Васильевич меняет профессию, 1973)
 Trizjdy voskressjij (Трижды воскресший, 1960)
 Soversjenno serjozno (Совершенно серьезно, 1961)
 Samogonsjjiki (Самогонщики, 1961)
 Pjos Barbos i neobytjnyj kross (Пёс Барбос и необычный кросс, 1961)
 Delovyje ljudi (Деловые люди, 1962)
 Operatsija Y i drugije prikljutjenija Sjurika (Операция „Ы“ и другие приключения Шурика, 1965)
 Kavkazskaja plennitsa, ili Novyje prikljutjenija Sjurika (Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1967)
 12 stuljev (12 стульев, 1971)
 Ne mozjet byt! (Не может быть!, 1975)
 Inkognito iz Peterburga (Инкогнито из Петербурга, 1977)
 Za spitjkami (За спичками, 1980)
 Sportloto-82 (Спортлото-82, 1982)
 Opasno dlja zjizni! (Опасно для жизни!, 1985)
 Tjastnyj detektiv, ili Operatsija Kooperatsija (Частный детектив, или Операция «Кооперация», 1990)
 Na Deribasovskoj khorosjaja pogoda, ili Na Brajton-Bitj opjat idut dozjdi (На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди, 1992)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Filminstruktører fra Sovjetunionen